Xenoheteroconium är ett släkte av svampar. Xenoheteroconium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xenoheteroconium